Söderlund ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Söderlund (* 1972), schwedische Autorin
 Carl Söderlund (* 1997), schwedischer Tennisspieler
 Curt Söderlund (Radsportler) (* 1945), schwedischer Radrennfahrer
 Helene Söderlund (* 1987), schwedische Skilangläuferin und Ski-Orientierungsläuferin
 Jezper Söderlund (Pseudonym Airbase), schwedischer Trance-DJ und Musikproduzent
 Matilda Söderlund (* 1992), schwedische Sportkletterin

 Michael Söderlund (* 1962), schwedischer Schwimmer
 Patrick Söderlund (* 1973), schwedischer Unternehmer, Manager und Automobilrennfahrer
 Ulla-Britt Söderlund (1943–1985), schwedische Kostümbildnerin

Søderlund ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Søderlund (* 1987), norwegischer Fußballspieler